Анфилов — русская фамилия
 Анфилов, Анатолий Викторович (1933—2005) — художник кино («Иван да Марья»)
 Анфилов, Виктор Александрович (1919—2002) — военный историк, писатель, заслуженный деятель науки РСФСР